

Догађаји

Рођења

Смрти

Дани сећања

980-е п. н. е.